Die Saison 2021/22 der Volleyball-Bundesliga der Männer begann am 6. Oktober 2021 und endete am 30. April 2022. Im Playoff-Finale setzte sich Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys in fünf Spielen gegen den VfB Friedrichshafen durch und wurde zum zwölften Mal deutscher Meister.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende neun Mannschaften in der ersten Liga:

 Berlin Recycling Volleys
 SWD Powervolleys Düren
 United Volleys Frankfurt
 VfB Friedrichshafen
 Helios Grizzlys Giesen
 WWK Volleys Herrsching
 Netzhoppers Königs Wusterhausen
 SVG Lüneburg
 TSV Haching München

Aufsteiger gab es keine. Das deutsche Nachwuchsteam VC Olympia Berlin spielte in dieser Saison in der 2. Bundesliga Nord. Die Volleyball Bisons Bühl zogen sich nach der Saison 2020/21 aus der Bundesliga zurück.

Hauptrunde 
Die Männer-Bundesliga setzte sich in der Saison 2021/22 aus neun Mannschaften zusammen, die zunächst bis zum 15. Januar 2022 in Hin- und Rückrunde gegeneinander antreten sollten. Am 11. Januar 2022 wurde die Hauptrunde mit sofortiger Wirkung abgebrochen, da wegen der COVID-19-Pandemie in Deutschland zahlreiche Spiele abgesagt wurden und nicht mehr nachgeholt werden konnten. Die Abschlusstabelle wurde durch die Quotientenregelung festgelegt.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV folgende Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Zwischenrunde 
Aufgrund der kleineren Staffelstärke von nur neun Teams gab es in dieser Saison vor den Play-offs vom 22. Januar bis zum 27. Februar 2022 eine zusätzliche Zwischenrunde, in der zwei Gruppen gebildet wurden. In Gruppe A spielten die vier besten Mannschaften der Hauptrunde, in Gruppe B spielten die Plätze fünf bis acht. Beide Gruppen wurden im Jeder-gegen-Jeden-Modus mit Hin- und Rückspiel durchgeführt. Die Tabellenpunkte der Hauptrunde wurden vor der Zwischenrunde annulliert, die Mannschaften erhielten jedoch eine Punktegutschrift von maximal neun Punkten auf Basis ihrer Hauptrundenplatzierung.

Play-offs 
Die Mannschaften der Zwischenrunde waren für die Play-offs qualifiziert. Bis auf das Viertelfinale (Best-of-Three-Modus) wurden alle Spiele im Best-of-Five-Modus gespielt. Start der Play-offs war der 12. März 2022, das letzte Finalspiel war am 30. April 2022.

Spielstätten

Medien 
Die Spiele wurden in dieser Saison mit der Marke Bounce House erstmals bei Spontent auf der Streaming-Plattform Twitch übertragen. Dabei gab es am Wochenende jeweils Übertragungen um 17.30 Uhr und am späteren Abend. Parallel dazu waren die Spiele auch als Streams auf Sportdeutschland.TV abrufbar.

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Männer Archiv
 Bouncehouse.tv

Einzelnachweise 

2021 22
Volleyballsaison 2021/22